Manrrubio puede referirse a:

 el nombre común de la planta Ballota hirsuta; o
 el nombre común de la planta Marrubium vulgare.